Aardrijkskunde
Allan (Canada), town in Canada
Allan (Drôme), Franse gemeente in het departement Drôme

Bedrijf
Allan Rotterdam, fabrikant van onder andere tram- en treinstellen

Fictief figuur
Allan Thompson, personage in de serie stripverhalen van Kuifje

Personen
Crawford Allan, Schots voetbalscheidsrechter
David Allan, Schots kunstschilder, portrettist en tekenaar
Elizabeth Allan, Engels actrice
Francis Allan, Nederlands onderwijzer en schrijver
Jan Allan, Zweeds jazztrompettist
Jed Allan, Amerikaans acteur
Allan Rodrigues de Souza, Braziliaans voetballer
Allan Marques Loureiro, Braziliaans voetballer

Voornaam
Allan (voornaam), een jongensnaam